Zakariás ist der Familienname der folgenden Personen:

 József Zakariás (1924–1971), ungarischer Fußballspieler
 Mária Zakariás (* 1952), ungarische Kanutin